Руше́ () — французская фамилия:
 Руше, Жак (1862—1957) — французский театральный деятель, режиссёр
 Руше, Жан Антуан (1745—1794) — французский поэт
 Руше, Марк-Эмиль (1853—1912) — швейцарский политик, президент
 Руше, Южен (; 1832—1910) — французский математик